In Too Deep (1989), een Australische erotische thriller uit 1989, geregisseerd door John Tatoulis en Colin South
In Too Deep (1999), een Amerikaanse thriller/misdaadfilm uit 1999, geregisseerd door Michael Rymer
In Too Deep (Genesis), een nummer van de Britse band Genesis van het album Invisible Touch uit 1986
In Too Deep (Sum 41), een nummer van de Canadese band Sum 41 van het album All Killer No Filler uit 2001